Floricienta — аргентинский музыкальный мелодраматический телесериал, основанный на истории Золушки. Премьера показа состоялась в 2004—2005 годах, а затем был транслирован в более чем 70 странах. Транслировался на некоторых международных телеканалах TVE Internacional, Disney Channel Latin America, Disney Channel Europe.

Сюжет

Первый сезон 
Флоренсия — сирота, которая работает курьером в овощной лавке и проводит своё свободное время с друзьями в музыкальной группе. После ухода певицы, Флоренсия занимает её место в группе и добивается успеха на вечеринке, организованной Николасом и Майей Фриценбальден в их особняке. Там она и находит свою судьбу, навсегда оставшись в этой семье.
Федерико — старший брат в семье Фриценбальден, которому приходится вернуться из Германии, где он работает, чтобы взять на себя семейную фирму и заботу о 4 братьях и сестре, которые остались сиротами после гибели родителей. Его возвращение совпадает с вечеринкой, которую организовали подростки без его разрешения. Там он впервые встречает Флоренсию.
Скоро у Федерико, получившего строгое немецкое образование, серьёзного и ответственного, начинаются конфликты с его младшими братьями и сестрой. А самый младший Томас убегает из дома и прячется у Флоренсии, что становится причиной серии недоразумений, благодаря которым Флоренсия оказывается в особняке в качестве няни. Там она получает признание и любовь у всех: детей, подростков, обслуживающего персонала, друзей семьи и любовь Федерико, но в то же время и ненависть Малалы и её дочери Дельфины, крёстной и невесты Федерико, которые тоже остаются в особняке и делают жизнь Флоренсии невыносимой, пытаясь скрыть от неё важную тайну.
Флоренсия безнадёжно влюблена в Федерико и он отвечает ей взаимностью, у них начинается история любви, очень красивой и тайной. Их любовь становится невозможной, когда Дельфина заставляет Федерико поверить в то, что она беременна, а затем, что умирает от серьёзной болезни. Эту ложь поддерживает друг Федерико, гинеколог Клаудио Бонишья.
Они преодолевают все препятствия, но в итоге их любви приходит трагический конец, Федерико героически погибает в аварии, попытавшись спасти жизнь графа Максимо. Во всяком случае, у Федерико будет время, чтобы попрощаться со своей огромной, единственной и болезненной любовью, а опеку над своими братьями оставить графу Максимо, а не Дельфине. Так заканчивается первый сезон, встречей Флоренсии и Максимо в куче мыльной пены.

Второй сезон 
После смерти Федерико, Флоренсия узнаёт графа, который стал причиной смерти Федерико. Флоренсия находит видео, записанное Федерико в теле графа, которому необходимо разбудить любовь в сердце Максимо. Флоренсия и Максимо переживают множество нелепых ситуаций, в которых вынуждены бороться, чтобы защитить свою любовь, в то время как Дельфина хочет добиться Максимо, чтобы получить всё его состояние и другие возможности, которые может иметь графиня Крикорагана. Но Максимо полностью влюблён во Флоренсию, и Дельфине приходится строить множество препятствий, чтобы помешать им быть вместе, а Флоренсии — получить наследство Сантильян, но ей это не удастся. Так же мешает и чувство вины, которое испытывает Флоренсия за свои отношения с Максимо. Но сила судьбы, феи и магия Флоренсии помогают им. В итоге она получает наследство, а Малала, Дельфина и Бонишья попадают в тюрьму за сокрытие правды. Дельфина похищает дочь Флоренсии Маргариту (у неё с графом рождаются тройняшки), и Дельфина понимает, что это что-то особенное, эта малышка, это Божье чудо, и что у неё тоже могло бы всё это быть, если бы она не была такой плохой и не ненавидела так сильно своего мужа. Она возвращает его Флоренсии и становится хорошей. Франко, узнав что он приёмный сын, возвращается к Оливии и они вместе уезжают на зарубежный турнир по теннису, но ссорятся и Оливия возвращается домой. В итоге, когда Франко вернётся, они помирятся и снова будут вместе. Максимо и Флоренсия женятся, и будут жить долго и счастливо со своими тройняшками и приёмными детьми Фриценбальден.

В главных ролях

Сезон 1 
 Флоренсия Бертотти — Florencia Santillán Valente
 Хуан Хиль Наварро — Federico Fritzenwalden
 Бенхамин Рохас — Franco Fritzenwalden
 Аугустин Сьерра — Martín Fritzenwalden
 Николас Маикес — Nicolás Fritzenwalden
 Стефано Ди Грегорио — Tomás Fritzenwalden
 Зульма Файяд — Titina
 Энни Трайлес — Gretchen Van Beethoven
 Альберто Анчарт — Antoine
 Исабель Маседо — Delfina Santillán Torres
 Анхелес Балбиани — Sofía Santillán Torres
 Диего Чайлд — Facha
 Мариана Эспосито — Roberta
 Микаела Васкес — Renata
 Диего Месальо — Bata
 Esteban Pérez — Matías Ripamonti
 Mariana Seligmann — Clara
 Грасиела Стефани — María Laura Torres
 Паола Саллюстро — Maia Fritzenwalden

Сезон 2 
 Флоренсия Бертотти — Florencia Santillán Valente
 Фабио Ди Томасо — Máximo Augusto Calderón
 Бенхамин Рохас — Franco Fritzenwalden
 Аугустин Сьерра — Martín Fritzenwalden
 Бренда Гандини — Olivia Fritzenwalden
 Стефано Ди Грегорио — Tomás Fritzenwalden
 Николас Маикес — Nicolás Fritzenwalden
 Энни Трайлес — Gretchen Van Beethoven
 Эстебан Проль — Lorenzo
 Жерардо Чендо — Claudio Paul Bonilla
 Каталина Артуси — Marina
 Диего Чайлд — Facha
 Мариана Эспосито — Roberta
 Диего Месальо — Bata
 Алехо Гарсия Пинтос — Evaristo
 Исабель Маседо — Delfina Santillán Torres
 Грасиела Стефани — María Laura Torres

Песни

Сезон 1 
 Pobres los ricos
 Chaval Chulito
 Ven a mì
 Tic Tac
 Los Ninos No Mueren
 Y asi sera
 Floricienta
 Quereme solo a mi
 Mi vestido azul
 Kikiriki
 Y la vida
 Porque

Сезон 2 
 Corazones al Viento
 Cosas que odio de Vos
 Flores Amarillas
 Que esconde el conde
 Desde que te vi
 Ding Dong
 Un enorme dragon
 Caprichos
 Vos Podes
 Te siento
 A Bailar
 Hay un Cuento

Ссылки 
 Italian Site of Florencia Bertotti and «Floricienta»
 Official Foro De Florencia Bertotti y Floricienta En Kosovo
 TodoFloricienta
 Sitio
 Floricienta, official french blog
 Floricienta, official french site
 

Телесериалы Аргентины 2004 года
Мелодраматические телесериалы Аргентины
Теленовеллы Аргентины
Cris Morena Group